Майский — посёлок в Александровском районе Оренбургской области. Входит в Султакаевский сельсовет.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок фермы № 3 совхоза «Притокский» переименован в Майский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Александровского района (Оренбургская область)